Paddy Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 Paddys Island, ö i Tasmanien, 
 Paddy Island (ö i Australien, Queensland), 

Robotskapade Australienförgreningar